Das Bommarito Automotive Group 500 auf dem Oval-Kurs World Wide Technology Raceway at Gateway fand am 20. August 2022 statt und ging über eine Distanz von 260 Runden à 2,01 km. Es war der 15. Lauf zur IndyCar Series 2022.

Bericht 
Zum 67. Mal startete Will Power (Team Penske) von der Pole Position zu einem IndyCar-Rennen, somit hatte er den langjährigen Rekordhalter Mario Andretti eingeholt. Da man mit Regen gerechnet hatte, wurde der Start um eine halbe Stunde vorgezogen. Trotzdem musste das Rennen später für zwei Stunden unterbrochen werden, da es bei nasser Fahrbahn zu gefährlich ist auf einem Oval-Kurs zu fahren. Power blieb nach dem Start vorne vor Marcus Ericsson, Scott McLaughlin und Josef Newgarden (alle Chip Ganassi Racing). Die Führung wechselte mehrmals zwischen den erwähnten Fahrern. Pato O’Ward (Arrow McLaren SP) fuhr in der Anfangsphase stark, er führte das Rennen kurzzeitig an, musste dann aber Treibstoff sparen. Danach kam der Regen, mittlerweile führte McLaughlin vor Newgarden. Nach dem Neustart übernahm Newgarden die Führung von McLaughlin. Newgarden gab die Führung für die verbleibenden 35 Runden nicht mehr ab und gewann. David Malukas (Dale Coyne Racing) überholte McLaughlin und wurde zweiter, sein bestes Karriere Resultat bis anhin. McLaughlin fuhr als dritter und O’Ward als vierter über die Ziellinie. Power führte nach seinem sechsten Rang im Rennen weiterhin die Meisterschaftstabelle an vor Newgarden (-3 Punkte), Scott Dixon (Chip Ganassi Racing / -14), Ericsson (-17) und Titelverteidiger Alex Palou (Chip Ganassi Racing / -43). Auch McLaughlin und O’Ward hatten noch mathematische Chancen auf den Meistertitel mit über 50 Punkten Rückstand zwei Rennen vor Saisonende.

Klassifikationen

Qualifying / Start 

* Romain Grosjean erhielt aufgrund eines nicht genehmigten Motorwechsels eine Startplatzstrafe.

Endergebnis 

(R)=Rookie / 2 Gelbphasen für insgesamt 22 Rd.

Weblinks 
 Offizielle Website der IndyCar Series
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Rennen der IndyCar Series 2022
Sportveranstaltung in Illinois
Motorsportwettbewerb in den Vereinigten Staaten